John Hine ist der Name folgender Personen:

* John Hine (Bischof, 1857) (1857–1934), britischer Geistlicher, Bischof von Grantham
 John Hine (Bischof, 1938) (* 1938), britischer Geistlicher, Weihbischof in Southwark
 John Hine (Rennfahrer) (1933–2020), britischer Autorennfahrer 

Siehe auch:
 John Hines